Ирадьер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ирадьер, Мануэль (1854—1911) — испанский географ, путешественник и землемер, топограф, исследователь Африки.
 Ирадьер, Себастьян (1809—1865) — испанский композитор.